Nutan (Bombay, 4 juni 1936 - Bombay, 21 februari 1991) was een Indiaas actrice die voornamelijk in Hindi films speelde.

Biografie
Nutan had op acht jarige leeftijd een klein rolletje in de door haar vader geregisseerde film Nala Damyanti waarin haar moeder (Shobhna Samarth) de hoofdrol speelde, ze maakte haar debuut op veertien jarige leeftijd in de door haar moeder geregisseerde film, Hamari Beti (1950), waarin ook haar zusje Tanuja te zien was. Ze brak door met de film Seema (1955), waarvoor ze een Filmfare onderscheiding kreeg voor beste actrice, dezelfde onderscheiding kreeg ze ook voor Sujata (1959), Bandini (1963), Milan (1967) en Main Tulsi Tere Aangan Ki (1978). Ze was voor langer dan dertig jaar de recordhouder voor het winnen van vijf onderscheidingen voor beste actrice tot het werd geëvenaard in 2011 door haar nichtje Kajol.
Vanaf de jaren tachtig speelde Nutan voornamelijk karakterrollen, zoals dat van een moeder in Saajan Ki Saheli (1981), Meri Jung (1985) en Naam (1986).

In 1991 kwam Nutan te overlijden aan de gevolgen van borstkanker. Na haar overlijden was ze in 1992 nog te zien in Deewana Aashiq, Naseebwaala en Insaniyat. Ze was de moeder van acteur Mohnish Bahl.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur